Can Roure (Bigues), masia de Bigues (Vallès Oriental)
 Can Roure (Brunyola), masia de Brunyola (Selva)
 Can Roure (Llagostera), jaciment a Llagostera (Gironès)
 Can Roure (Osor), casa a la Selva
 Can Roure (Santa Pau)
 Can Roure (Sant Martí de Llémena)
 Can Roure (Vilobí d'Onyar), casa de Viloví d'Onyar (Selva)
 Can Roure Vell, masia de Tortellà (Garrotxa)